Palanca puede referirse a:

 La palanca, una máquina simple.
 La palanca de mando o joystick, dispositivo de control de dos o tres ejes que se usa desde una computadora o videoconsola hasta un transbordador espacial, los nuevos aviones de transporte y los nuevos diseños de aviones de caza, pasando por grúas de carga y porta-contenedores.
 La palanca para manejo de cuadros, instrumento para separar panales en apicultura.
 La palanca de cambios, elemento utilizado para activar o desactivar las relaciones de marcha correspondientes de la caja de cambios en el automóvil.
 La palanca de cambios, componente de la bicicleta utilizado para seleccionar la relación de marchas deseada a través del control de mecanismos de engranajes.
 La palanca, pie de cabra, pata de cabra, barreta o diablo, una herramienta que consiste en una barra de metal curvada en un extremo y de puntas aplanadas, que por lo general lleva una pequeña fisura en una o ambas terminaciones para quitar clavos.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes personalidades:
 Francisco Palanca y Roca (1834-1897), escritor de teatro español.
 Miguel Palanca Fernández (n. 1987), futbolista español.

Además, puede referirse a:
 Torre de la Palanca, monte del Macizo central de los Picos de Europa, en la provincia de León (España).
Palanca, fortificación.
Regla de la palanca, método para conocer el porcentaje en peso de las fases sólida y líquida en una aleación
Palanca de control lateral, configuración de cabina de vuelo donde la palanca de control está ubicada a un lado del piloto.

Enlaces externos